

Codici 
 NIN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ninilchik (Stati Uniti)
 nin – codice ISO 639-3 della lingua ninzo

Geografia 
Nin – endonimo di Nona, città della Croazia

Persone 
Alberto Nin Frías – scrittore uruguaiano naturalizzato argentino
Anaïs Nin – scrittrice statunitense
Andreu Nin – politico e antifascista spagnolo
Audrys Nin Reyes – ginnasta dominicano 
Joaquín Nin – compositore, musicologo e pedagogo cubano
Khadja Nin – cantante burundese 
Rodolfo Nin Novoa – politico uruguaiano

Altro 
 NIN – periodico serbo
Nine Inch Nails – gruppo musicale industrial rock statunitense
Nin – secondo il buddhismo di Nichiren Daishonin, uno dei dieci mondi e cioè il quinto, lo stato di umanità
Cratere Nin – cratere sulla superficie di Venere
Premio NIN – premio letterario serbo
National Insurance number – numero identificativo utilizzato nel Regno Unito